Olaszország
Pavia, város Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Pavia di Udine, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
Pavia megye, megye Olaszországban, Lombardia régióban